Чемпионат России по дзюдо 1997 года проходил в Москве с 9 по 12 декабря.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 6-й Чемпионат России по дзюдо

Чемпионаты России по дзюдо
Чемпионаты России в 1997 году
Соревнования по борьбе в Москве
Декабрь 1997 года
1997 год в дзюдо
1997 год в Москве